Центральный регион — административно-территориальная единица:
 Центральный регион — один из регионов России Государственного Реестра селекционных достижений. Включает: Брянскую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Московскую, Рязанскую, Смоленскую и Тульскую области.
 Центральный регион — один из регионов Камеруна, расположен в центре южной части страны.
 Центральный регион — экономико-статистический регион в центральной Португалии.
 Центральный регион — регион в Того.
 Центральный регион — один регионов Республики Сингапур, расположен в центральной части острова Сингапур (ближе к южному берегу).
 Центр — регион на севере центральной части Франции.

См. также 
 Центральный регион развития Румынии